Комсомольский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края. Входит в состав сельское поселение Карповский сельсовет.

История 
Образовано как ферма совхоза «Карповский».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 %.

Примечания 

Населённые пункты Солонешенского района